

Médecine 
La maladie de Lyme est une maladie due à une bactérie du genre Borrelia. Elle est transmise par des tiques.

Toponymie

États-Unis 
 Lyme est une petite ville nord américaine du Connecticut, située au nord-est des États-Unis, dans le Comté de New London ;
 Old Lyme est une ville voisine de la précédente, située dans sud-est de l'État du Connecticut ;
 Lyme (New Hampshire) ;
 Lyme, ville dans l’État de New York.

Angleterre 
 Lyme Regis est une ville côtière situé dans l'ouest du Dorset, dans la baie de Lyme.
 La baie de Lyme ou Lyme Bay en anglais est une portion de la Manche au sud-ouest de l'Angleterre, entre Torbay et l'île de Portland. 
 Newcastle-under-Lyme est une ville d'Angleterre, dans le Staffordshire, et le chef-lieu du borough de Newcastle-under-Lyme. Lyme fait ici référence au ruisseau de Lyme Brook ou à la Forest of Lyme, forêt de tilleuls qui couvrait la région au Moyen Âge.